Myrmeciocephalus é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Pseudocephalini, com distribuição restrita à Austrália.

Espécie
 Myrmeciocephalus monteithi Vives, 2012

Myrmeciocephalus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos